Like a Prayer (album), een album van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Like a Prayer (single), een nummer van het gelijknamige album van de Amerikaanse zangeres Madonna